Lovers steht für

 Lovers (Film), österreichischer Spielfilm (1995)
 The Lovers, britische Band, siehe Tom Hingley and The Lovers
 Lovers, Lied der deutschen Rock-Gruppe Streetmark